Крутая Балка — название населённых пунктов на Украине:
 Крутая Балка (до 2016 года — Кировка) — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Крутая Балка — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Крутая Балка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Крутая Балка — село в Валковском районе Харьковской области.

См. также 
 Крутая — балка левого притока водного бассейна реки Саксагань.